Чарльз Бёрд Кинг (; 26 сентября 1785, , Род-Айленд — 18 марта 1862, , округ Колумбия) — американский художник-портретист. На манеру Кинга значительное влияние оказала голландская художественная традиция. Наиболее известным из его достижений является созданная по заказу Бюро по делам индейцев серия портретов делегатов от различных индейских племён США, прибывших на конгресс в Вашингтон.

Биография 
Родился в Ньюпорте, был единственным ребёнком ветерана войны за независимость капитана Зебулона Кинга. Когда ему было 4 года, семья переехала на запад, однако вскоре после этого индейцы убили его отца в Огайо, и мать вместе с сыном вернулась в Ньюпорт.

В возрасте 15 лет поступает учиться к портретисту Эдварду Сэвиджу. В возрасте 20 лет переехал в Лондон обучаться у художника Бенджамина Уэста в Королевской академии. Вынужден был вернуться в США из-за Войны 1812 года после 7-летнего пребывания в Лондоне, после чего работал в Филадельфии, Балтиморе и Ричмонде. В конце концов поселился в Вашингтоне, где вскоре завоевал репутацию портретиста политиков, содержал собственную студию и галерею, получал правительственные заказы, самым известным из которых являются портреты 150 индейских вождей.

Коммерческий успех Кинга в мире искусства, особенно успех его портретов, во многом объяснялся не только его действительно выдающимся мастерством художника, но и умением завязывать светские связи с богатыми знаменитостями и политиками. Среди его покровителей были Джон Квинси Адамс, Джон Кэлхун, Генри Клей, Джеймс Монро и Дэниэл Уэбстер.

Несмотря на своё богатство и связи, Кинг так никогда и не женился. Умер в Вашингтоне 18 марта 1862 года.

Галерея

Портреты

Портреты индейских вождей 
Источник: Thomas L. McKenney & James Hall. History of the Indian Tribes of North America. Philadelphia: F.W. Greenough, 1838—1844.

Натюрморты

Некоторые известные портреты 
 William Pinkey (1815) Maryland Historical Society
 General John Stricker (1816) Maryland Historical Society
 The Poor Artist’s Cupboard (c. 1815) Corcoran Gallery of Art
 Vanity Of An Artist’s Dream (1830) Fogg Art Museum, Harvard University
 Fruit Piece with Pineapples (1840) John S. H. Russell, Newport, Rhode Island
 Young Omaha, War Eagle, Little Missouri, and Pawness (c. 1821) National Collection of Fine Arts, Smithsonian Institution
 Hoowaunneka [Little Elk], Winnebago, (1828), Peabody Museum, Harvard University.
 Wajechai [Crouching Eagle], (1824), Gulf States Paper Corporation, Tuscaloosa, Alabama.
 Pushmataha, The Sapling is Ready for Him, (1824), Gulf States Paper Corporation Collection, Tuscalossa, Alabama.
 Joseph Porus [Polis], Penobscot, (1842), Thomas Gilcrease Institute of American History and Art, Tulsa, Oklahoma.

См. также 
 Джордж Кэтлин
 Карл Бодмер
 Пол Кейн
 Чарльз Дис
 Чарльз Марион Рассел
 Ингер Ирвинг Каус
 Джон Микс Стэнли
 Фредерик Ремингтон
 Франсис Анна Хопкинс

Примечания

Ссылки 
 To Preserve Hidden Treasures: From the Scrapbooks of Charles Bird King
 Smithsonian Institution
 Powell’s Books
 J. Paul Getty Museum Information 
 Eitelijorg Museum of American Indians and Western Art

Художники США
Художники-индеанисты